Océ steht für:
 Die Firma Canon Production Printing hieß bis Ende 2019 Océ.

OCE steht als Abkürzung für:
 Französisch-Polynesien, ITU-Code
 Ongwediva College of Education war eine von vier Pädagogischen Hochschulen in Namibia und bot dreijährige Diplomkurse in Beruflicher Grundbildung auch für blinde Grundschul- und Gymnasiallehrer
 Open Collaborative Environment 

Abkürzung